Tiere steht für:

 Tiere (2012), deutscher Kurzfilm von Oliver Kracht (2012)
 Tiere (2017), Spielfilm von Greg Zglinski (2017)

Siehe auch:
 Tier
 Tier (Begriffsklärung)